Türkenkapelle steht für:
	
 Türkenkapelle (Ilmmünster)
 Türkenkapelle (Pinkafeld)
 Türkenkapelle (Pressbaum)
 Türkenkapelle (Wien)